

Anatomia 
 Tarso – parte dello scheletro del piede
 Tarso – parte anatomica delle palpebre

Geografia 
 Tarso – città della Turchia nella provincia di Mersin
 Arcidiocesi di Tarso – sede titolare cattolica
 Sede titolare di Tarso dei Greco-Melchiti – sede titolare cattolica
 Sede titolare di Tarso dei Maroniti – sede titolare cattolica
 Tarso – comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia

Zoologia 
 Tarso – gruppo di articoli che terminano le zampe degli insetti
 Tarso – segmento terminale della zampa di un ragno